Sillböle kan syfta på:

 Sillböle järngruva – en gammal järngruva i Vanda Finland
 Sillböle bassäng – en konstgjord sjö i stadsdelen Övitsböle i Vanda stad